Tunulequssua bezeichnet:
 Tunulequssua (Insel, Angisorsuaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tunulequssua (Insel, Kingittoq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland